Token hace referencia a varios artículos:

Informática
Token (informática), también llamado componente léxico es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación. 
 Token de seguridad, utilizado para facilitar el proceso de autenticación de usuarios. 
 Token Ring, arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970.
Token también puede referirse a una entidad de valor vinculado a un blockchain, como puede ser una criptomoneda.

Además
 En numismática,  los «token coins» o monetiformes son objetos similares a las monedas, que se usan en lugar de estas sin serlo. Generalmente se les llama fichas en español, como las de los casinos o máquinas tragaperras.
 Token Black, personaje de South Park.
 Token (rapero), rapero estadounidense.
 Token Racing, equipo de Fórmula 1 fundado en 1974.